Бирмингем Айрон () — профессиональный футбольный клуб, базирующийся в Бирмингеме, Алабама. Команда входит в лигу Альянс американского футбола, первый сезон которой стартует в феврале 2019 года. Домашние матчи клуба будут проходить на стадионе «Легион Филд».

История 
В июне 2018 года руководство лиги Альянс американского футбола объявило, что одна из восьми команд будет базироваться в Бирмингеме, в Алабаме. Домашним стадионом нового клуба станет арена Легион Филд, а в будущем возможен переезд на стадион, строящийся возле «Бирмингем-Джефферсон Конвеншн Комплекс». Глава Департамента парков и зон отдыха Уильям Паркер заявил, что город провёл большую работу для приглашения новой команды. Организация станет шестым профессиональным клубом в истории города после «Американс», «Вулканс», «Стэллионс», «Файр», «Барракудас» и «Тандерболтс». Главным тренером команды был назначен бывший игрок «Грин-Бей Пэкерс» Тим Льюис, который ранее работал тренером защиты в шести различных клубах НФЛ.

Символика и название команды были представлены 20 сентября 2018 года на пресс-конференции с участием представителей лиги Джастина Така и Джона Маккея. Главный тренер команды Тим Льюис сказал, что название «Айрон» выбрано в честь рабочих сталелитейной промышленности Алабамы, внёсших большой вклад в историю Промышленной революции в США. Клубным цветами выбраны чёрный, белый и серый.

Команда будет иметь приоритетное право подписания контрактов с игроками из учебных заведений Алабамы, в том числе из Алабамского и Обернского университетов, а также из Луизианского технического университета, Университета Мэриленда, Университета штата Миссисипи и других колледжей. По мнению вице-президента клуба Трея Брауна это должно увеличить число болельщиков команды.

Состав команды 
 Состав команды по состоянию на 14 октября 2018 года

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Спортивные клубы Бирмингема (Алабама)
Альянс американского футбола
Спортивные клубы, основанные в 2018 году